

Населені пункти та їхні частини
 Поґвіздув — село в гміні Пашовіце Яворського повіту Нижньосілезького воєводства
 Поґвіздув — село в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Поґвіздув — село в гміні Харшниця Меховського повіту Малопольського воєводства
 Поґвіздув — село в гміні Чорна Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Поґвіздув — село в гміні Гажлях Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Поґвіздув — частина міста Ратибор у Рациборському повіті Сілезького воєводства
 Поґвіздув — частина села Фалішевиці в гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Поґвіздув — частина села Ленґ-Тарновський в гміні Жабно Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Поґвіздув — частина села Бесна в гміні Лужна Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Поґвіздув — частина села Янкувка в гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Поґвіздув — частина села Коженна в гміні Коженна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Поґвіздув — частина села Бжезіни в гміні Вельополе-Скшинське Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Поґвіздув — частина села Сьвежова-Польська в гміні Хоркувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Поґвіздув — частина села Ленкі-Дольне в гміні Пільзно Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Поґвіздув — частина села Ґашовіце в гміні Гашовіце Рибницького повіту Сілезького воєводства

Примітки